Птерода́ктилі (Pterodactyloidea, від  — «крило» і  — «палець») — підряд вимерлих рептилій ряду літаючих ящерів (птерозаврів), що жили в юрському та крейдовому періодах.

Опис 
Високоспеціалізована група, що пристосувалася до життя в повітрі. Для птеродактилів характерний сильно видовжений легкий череп. Зуби нечисленні і дрібні, частіше вони були відсутні. Шийні хребці витягнуті, без шийних ребер. Крила потужні, широкі, літальні пальці складаються. Хвіст дуже короткий. Кістки гомілки зрослися між собою. Розміри птеродактилів сильно варіювали — від дрібних, завбільшки з горобця, до гігантських птеранодонів з розмахом крил до 8 метрів, орнітохейрусів і аждархід (кетцалькоатль, арамбургіана) з розмахом крил до 12 метрів. Селилися біля лагун, біля котрих водилося багато ящіркоподібних. Дрібні живилися комахами, великі — рибою та іншими водними тваринами. Залишки птеродактилів відомі з верхньоюрських і крейдових відкладень Західної Європи, Східної Африки і обох Америк, Австралії, в Росії — Поволжя.

Найбільший птеродактиль був виявлений в Румунії в містечку Себеш повіту Алба, розмах його крил — 16 м.

Систематика 
Ряд включає в себе ряд родин:

 Istiodactylidae — родина, представники якої мешкали в юрському і крейдяному періодах. Всі знахідки зроблені в північній півкулі — Північній Америці, Європі та Азії. У 2011 році був описаний новий вид Gwawinapterus beardi, віднесений до даної родини. Він був знайдений на території Канади в крейдяних відкладах, які датуються 75 млн років.

 Pteranodontidae — родина великих птерозаврів крейдяного періоду. Жили в Північній Америці і Європі.. Ця родина включає наступні роди: Bogolubovia, Nyctosaurus, Pteranodon, Ornithostoma, Muzquizopteryx. Залишки Ornithostoma, що є найдавнішим представником родини, були знайдені у Великій Британії.

 Tapejaridae відомі по знахідках з Китаю та Бразилії часів раннього крейдяного періоду.

 Azhdarchidae (від Ajdarxo, ім'я дракона в перської міфології, від староперсидського Azi Dahaka) — родина, відома перш за все з кінця крейдяного періоду, хоча ряд ізольованих хребців відомі з ранньої крейди (140 млн років тому). Включає деяких із найбільших відомих літаючих тварин.

Філогенетичне дерево 
У 2003 році D. M. Unwin визначив птеродактилів як групу, що включає Pteranodon longiceps, Quetzalcoatlus northropi, їх останнього спільного предка і всіх його нащадків.

Примітки 

Птерозаври юрського періоду
Птерозаври крейдового періоду
Птерозаври